Apfelbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Apfelbach (Bad Mergentheim), Stadtteil und Dorf von Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Apfelbach (Eschenbach in der Oberpfalz), Siedlung der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Apfelbach (Geisa), Ortsteil der Stadt Geisa, Wartburgkreis, Thüringen
 Apfelbach (Johanniskirchen), Dorf der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Apfelbach (Alf), linker Zufluss der Alf vor Oberscheidweilermühle, Ortsgemeinde Oberscheidweiler, Landkreis  Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Apfelbach (Detterbach), linker Zufluss des Detterbachs (zur Schondra) nahe Detter (Markt Zeitlofs), Landkreis Kissingen, Bayern
 Apfelbach (Hegbach), linker Zufluss des Hegbachs oder Heegbachs im Hegbachsee nahe Nauheim, Kreis Groß-Gerau, Hessen
 Apfelbach (Lochbach), linker Zufluss des Lochbachs in Apfelbach (Stadt Bad Mergentheim), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Apfelbach (Ruwer), linker Zufluss der Ruwer nahe Geisemerich (Ortsgemeinde Lampaden), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Apfelbach (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz nach Unterschefflenz (Gemeinde Schefflenz), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Apfelbach (Simmerbach), linker Zufluss des Simmerbachs bei Simmertal, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Apfelbach, Oberlaufname im Gebiet der Gemeinde Affaltrach, Landkreis Ludwigsburg des Strombach (Zipfelbach), rechter Zufluss des Zipfelbachs (zum Neckar) in Hochdorf, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, beide Orte in Baden-Württemberg; mit nicht dauereingestautem Hochwasserrückhaltebecken Apfelbach
 Apfelbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zum Vilskanal, zur Vils) bei Hofmark Dummeldorf, Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Apfelbach (Ulster), linker Zufluss der Ulster in der Rhön vor Motzlar (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen
 Apfelbach oder Äpfelbach, Oberlaufname des Landgrabens (zur Weschnitz) bis vor oder nach dem Dorf Großsachsen, Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Apfelbach ist ein Familienname:
 Karl Apfelbach (* 1995), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Raimund Apfelbach (* 1943), Biologe und ehemaliger Professor für Neurobiologie an der Universität Tübingen

Siehe auch:
 Äpfelbach
 Apfelsbach
 Appelbach